Desa Kaliurip kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kaliurip (administrativ by i Indonesien, lat -7,63, long 110,06), Jawa Tengah, 
 Desa Kaliurip (administrativ by i Indonesien, lat -7,35, long 109,72), Jawa Tengah, 
 Desa Kaliurip (administrativ by i Indonesien, lat -7,48, long 109,09), Jawa Tengah, 
 Desa Kaliurip (administrativ by i Indonesien, lat -7,65, long 109,90), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar